Punkt (lateinisch punctum ‚Einstich‘, Mehrzahl: [die] Punkte) steht für:

 ein geometrisches Objekt, darunter
 Punkt (Geometrie), ein nichtausgedehnter Ort in einem beliebigen Raum
 die Position eines physikalischen Objekts im dreidimensionalen Raum, siehe Ort (Physik)
 eine abstrakte Zähl-, Rechen- und Wertungseinheit, siehe Punkt (Abstraktum), so zum Beispiel
 im Sport
 eine Bewertungseinheit von Korbwürfen im Basketball, siehe Basketball #Punktgebung
 eine Einheit zur Berechnung von Ranglistenpositionen, siehe Punkteregel
 Strafpunkt für Verkehrsteilnehmer
 in Deutschland, siehe Punktesystem (Fahrerlaubnisrecht)
 in Österreich, siehe Entziehung und Neuerteilung der Fahrerlaubnis#Regelungen in Österreich
 im Schulsystem eine Bewertungseinheit der Oberstufe in Deutschland, siehe Gymnasiale Oberstufe
 im Prozentrechnen
 Prozentpunkt, Differenz zweier Prozentangaben
 Basispunkt, hundertster Teil eines Prozentpunkts bei Zinssätzen
 ein kleiner, mehr oder weniger kreisförmiger, meist einfarbiger Bestandteil eines Bildes, insbesondere
 ein Bildpunkt, siehe Pixel
 ein Qualitätsmerkmal von bildgebenden Verfahren, siehe Punktdichte #Punkt
 ein bestimmtes Symbol als Bestandteil von Schriften, darunter
 Punkt (Satzzeichen) und Mittelpunkt (Schriftzeichen), in vielen Schriftsystemen verwendete Schriftzeichen
 das deutsche und österreichische Tausendertrennzeichen, siehe Zifferngruppierung
 englischsprachiger Dezimalpunkt
 Nikud, ein Schriftzeichen der arabischen und der hebräischen Schrift
 Trema oder „Umlautpunkte“, ein aus zwei nebeneinanderliegen Punkten bestehendes diakritisches Zeichen
 Überpunkt, ein diakritisches Zeichen
 Unterpunktakzent, ein diakritisches Zeichen
 Aufzählungspunkt
 grafisch ein Zeichen am Zeilenbeginn in Listen
 logisch jedes Element einer Aufzählung, Liste, Checklist
 in der Musik ein Zeichen der Notenschrift, siehe Punktierung (Musik)
 Punkt (Einheit), eine Längeneinheit – etwa für Schriftgröße
 Punkt (Heraldik), im Wappen der Platz mittig unten
 Album des Kanadiers Pierre Lapointe

sowie:
 Der Punkt, in Österreich der Markenname der Recyclings, siehe Grüner Punkt
 Punkt (Journalistenpreis), ein Preis für Technikjournalismus der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften (acatech)

Siehe auch:
 Ihr dunkler Punkt
 Der dunkle Punkt 
 Punkteregel in Sportwettbewerben
 Loser`s Point in Bildern, Filmen und Fotografien